

Wydarzenia 

 9 czerwca – w Rzymie otwarto akwedukt Aqua Virgo.

 Rzym zakończył podbój Hiszpanii.
 Publikacja Eneidy.

Zmarli 
 21 września – Wergiliusz, poeta rzymski (ur. 70 p.n.e.)

81